Esperanto, een kunstmatig gecreëerde internationale taal
 Esperanto (band), een Belgisch/Britse rockband
 Esperanto (boot), vrachtschip van de Compagnie Générale Transatlantique
 Esperanto (tijdschrift), het ledenblad van de Esperanto-beweging
 (1421) Esperanto, een planetoïde